Školjić Veli (Krk)
 Školjić Veli (Dolin)